21. etape af Vuelta a España 2018 gik fra Alcorcón til Madrid 16. september 2018. 

Elia Viviani tog sin tredje etapesejr.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Kombinationskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

21